В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Dallas 1977, який проходив в рамках Туру WTA 1977, Сью Баркер здобула титул, у фіналі перемігши Террі Голледей 6-1, 7-6.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (2-ге коло)
  Сью Баркер (Переможниця)
  Сью Баркер (півфінал)
 Відсутня

 Кетлін Гартер (3-тє коло)
 Бетті Стеве (чвертьфінал)
 Міма Яушовець (2-ге коло)
 Крістін Шоу (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

1977